Le terme Monselet constitue un patronyme d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnalités 
 Charles Monselet, né à Nantes le , et mort à Paris le , est un écrivain épicurien, journaliste, romancier, poète et auteur dramatique français, surnommé  par ses contemporains. Il est, avec Grimod de la Reynière, le Baron Brisse et Joseph Favre, l'un des premiers journalistes gastronomiques.

Toponymes 
 Lac Monselet, un plan d'eau du territoire non organisé du Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC Témiscamingue, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Rue Charles-Monselet, une voie du  de Paris, en France.